Rover est originellement un mot anglais signifiant « vagabond », « nomade », « vadrouilleur ».

Transports

Véhicules terrestres 
Rover, marque automobile anglaise disparue depuis la faillite du groupe MG-Rover en  ;
 Land Rover, marque anglaise de véhicules tout-terrain, dont le Range Rover représente le haut de gamme.

Navires 
 , nom de sept navires de la Royal Navy, dont un, le brick SMS Rover, acheté en 1862 par la marine prussienne 
 Rover, navire corsaire construit à Liverpool à la fin du .

Astronautique 
Dans le domaine de l'astronautique le terme de rover, consacré par l’usage, est employé à la place du mot astromobile pour désigner un véhicule disposant d'une certaine autonomie, conçu pour explorer une autre planète ou un corps céleste.
 Mars Exploration Rover (MER), une mission spatiale de la NASA utilisant les rovers Spirit et Opportunity.
 Le Rover Curiosity, de la mission MSL sur Mars.
 Le Lunar Roving Vehicle, véhicule destiné à fonctionner sur la surface de la Lune, utilisé dans le programme Apollo.
 Le programme NERVA, projet Rover de propulsion nucléaire thermique.

Technologie 
  (acronyme de ), un système militaire pour la transmission d'images pour les avions de combat.

Musique 
The Irish Rover, chanson traditionnelle irlandaise.
The Rover, chanson de Led Zeppelin (1975).
 Rover est le nom de scène du chanteur français Timothée Régnier.

Cinéma 
 The Rover, western australo-américain de David Michôd sorti en 2014.

Sport 
 Albion Rovers Football Club, un club de football écossais basé à Coatbridge.
 Blackburn Rovers Football Club, un club de football anglais.
 Bristol Rovers Football Club, un club de football anglais.
 Doncaster Rovers Football Club, un club de football anglais.
 Forest Green Rovers Football Club, un club de football anglais basé à Nailsworth.
 Raith Rovers Football Club, un club de football écossais basé à Kirkcaldy.
 Shamrock Rovers Football Club, un club de football irlandais basé à Dublin.
 Sligo Rovers Football Club, un club de football irlandais de Sligo.
 Tampines Rovers FC, un club de football singapourien.
 Tranmere Rovers Football Club, un club de football anglais basé à Birkenhead.
 Les White-Rovers, un club de football parisien de composition essentiellement anglo-américaine, de 1891 à 1898.
 Le rover au hockey sur glace était un poste de joueur sans position fixe, disparu au début du .

Toponymes 
 Ruisseau Rover, un affluent du ruisseau à l'Eau Chaude (versant de la rivière Etchemin et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Luc-de-Bellechasse (MRC Les Etchemins) et de Saint-Léon-de-Standon (MRC de Bellechasse), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Voir aussi

Articles connexes 
 Jules II, Giuliano della Rovere ou encore Julien della Rovere (1443 - 1513), pape de 1503 à 1513.
 Richard Rovere (1915 - 1979), chroniqueur politique américain du journal New Yorker.
 RoverPC, entreprise russe d'électronique.